Pons de Fos può essere riferito ai signori medievali della Provenza:

Pons di Fos o Pons di Marsiglia detto il Vecchio
Pons di Fos o detto il Giovane